Тарасовичи — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Тарасовичи — деревня в Дятловском районе Гродненской области.
 Тарасовичи — деревня в Кореличском районе Гродненской области.
 Тарасовичи — деревня в Вилейском районе Минской области.
 Тарасовичи — деревня в Климовичском районе Могилёвской области.
 Тарасовичи — деревня в Осиповичском районе Могилёвской области.

Украина 
 Тарасовичи — бывшее село в Вышгородском районе Киевской области. ()